Juan de Hernández Díaz (1947) guatemalai birkózó, olimpikon
 Juan Hernández Pérez (1962) olimpiai és világbajnok kubai ökölvívó
 Juan Hernández Ramírez (1965) mexikói válogatott labdarúgó
 Juan Hernández Olivera (1966) kubai vízilabdázó, olimpikon
 Juan Hernández Silveira (1968) kubai vízilabdázó, olimpikon
 Juan Hernández Sierra (1969) világbajnok, olimpiai ezüstérmes kubai ökölvívó
 Juan Hernández Navarrete (1987) világbajnok mexikói ökölvívó